Rosen kan som auktorsförkortning betyda:

 Brian Roy Rosen
 Donn E. Rosen (1929–1986)
 David Rosen (1936–1997)

Robotskapade auktorsförkortningar